Пассера — фамилия. Известные носители:

 Пассера, Жан (1534—1602) — французский поэт-сатирик.
 Пассера, Коррадо (род. 1954) — итальянский менеджер и банкир, руководитель банковской группы Intesa Sanpaolo.

См. также 
 Пассер, Иван (род. 1933) — кинорежиссёр и сценарист, представитель «Новой волны» в кинематографе Чехии.